Le mot inscription désigne l'action d'inscrire (ou de s'inscrire) ou le résultat de cette action (voir aussi abonnement). Il est employé plus spécifiquement dans les expressions suivantes :
 Inscription en faux
 Inscription de faux en écriture publique
 Inscription maritime

Voir aussi 
 Inscription de Behistun, une inscription monumentale décrivant les conquêtes de , située dans l'Iran actuel.
 Cap Inscription, un cap en Australie.

 Pour les inscriptions antiques, voir l'article détaillé consacré à l'épigraphie.